Iyambo ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Iyambo (1961–2013), namibischer Politiker
 Nickey Iyambo (1936–2019), namibischer Mediziner und Politiker (SWAPO)